Kecskés András
 Kecskés András (1940) tanár, irodalomtörténész
 Kecskés András (1968) festőművész

hasonló nevűek
 L. Kecskés András (1942) lantművész, gitárművész
 M. Kecskés András (1955) pantomimművész, koreográfus